Выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии прошли 17 апреля 2011 года. 31,2 % финских избирателей проголосовали досрочно, с 6 по 12 апреля.

Предвыборные опросы показали, что четыре партии могут рассчитывать на 15 % голосов избирателей и более — либеральная Финляндский центр, консервативная Партия национальной коалиции, Социал-демократическая партия Финляндии и протестная националистическая партия Истинные финны.

Избирательные округа Финляндии 
Территория Финляндии поделена на следующие избирательные округа:

Результаты выборов 

Ещё один мандат — у кандидата от коалиции нескольких местных партий Аландских островов.

Примечания

Ссылки 
 
 Koko maa — Puolueiden kannatus  // Сайт телерадиокомпании Yleisradio Oy. — 18 апреля 2011.
 Eduskuntavaalit 2011 — Koko maan tulokset («Парламентские выборы 2011 — Общие итоги») // Helsingin Sanomat.

2011
17
Финляндия
2011 год в Финляндии